Lauren ist ein Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Lauren ist als Variante bzw. weibliche Form von Laurence ein sowohl männlicher wie (heute überwiegend) weiblicher englischer Vorname, der auch als Familienname auftritt. Der ursprünglich männliche Vorname wurde als weiblicher Vorname insbesondere durch die Schauspielerin Lauren Bacall popularisiert.

Namensträger

Vorname 

 Lauren Ambrose (* 1978), US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin
 Lauren Ash (* 1983), kanadische Schauspielerin und Comedian
 Lauren Bacall (1924–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Berlant (1957–2021), US-amerikanische Kulturwissenschaftlerin
 Lauren Cohan (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Collins (* 1986), kanadische Filmschauspielerin
 Lauren Daigle (* 1991), US-amerikanische Sängerin
 Lauren Shuler Donner (* 1949), US-amerikanische Filmproduzentin und Filmschauspielerin
 Lauren Ellis (* 1989), neuseeländische Bahnradsportlerin
 Lauren Francis, walisische Sopranistin
 Lauren German (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Graham (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Gray (* 1991), schottische Curlerin
 Lauren Hewett (* 1981), australische Schauspielerin
 Lauren Holly (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Hutton (* 1943), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell
 Lauren Jackson (* 1981), australische Basketballspielerin
 Lauren Kate (* 1981), US-amerikanische Autorin
 Lauren Lane (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Lapkus (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren London (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Etame Mayer (* 1977), kamerunischer Fußballspieler
 Lauren C. Mayhew (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Lauren Newton (* 1952), US-amerikanische Sängerin, Komponistin und Hochschullehrerin
 Lauren Phoenix (* 1979), anglokanadische Pornodarstellerin
 Lauren Ridloff (* 1978), gehörlose US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Sánchez (* 1969), US-amerikanische Nachrichtensprecherin, Schauspielerin und Unternehmerin
 Lauren Schmidt Hissrich (* 1978), US-amerikanische Fernsehproduzentin und Drehbuchautorin
 Lauren Lee Smith (* 1980), kanadische Schauspielerin und Model
 Lauren Taylor (* 1998), amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Lauren Tom (* 1961), sino-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Lauren Vélez (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Weisberger (* 1977), US-amerikanische Autorin

Künstlername 
 Lauren Brooke, Pseudonym der englischen Autorin Gill Harvey
 Lauren Kelly, Pseudonym der US-amerikanischen Schriftstellerin Joyce Carol Oates (* 1938)
 Lauren Oliver (* 1982), Pseudonym der US-amerikanischen Jugendbuchautorin Laura Suzanne Schechter

Familienname 
 Dyanna Lauren (* 1965), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Dylan Lauren (* 1974), US-amerikanische Unternehmerin
 Joy Lauren (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Lauren (* 1972), Autor, Apnoe-Taucher und Thaiboxer
 Melissa Lauren (* 1984), französische Pornodarstellerin
 Ralph Lauren (* 1939), US-amerikanischer Modedesigner
 Tammy Lauren (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Toivo Lauren (* 1919), schwedischer Skispringer
 Veronica Lauren (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch 
 Lauren (Traktor)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname